YHK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gjoa Haven (Nunavut) (Canada)